Tony Estanguet (1978-), est un champion français de canoë monoplace (C1), champion du slalom olympique en 2000 à Sydney, 2004 à Athènes et 2012 à Londres.
 Patrice Estanguet (1973-), est un champion français de canoë monoplace (C1) ;